Blistavac (mineral), skupni naziv za pojedine rudne minerale 
 Blistavac (riba), vrsta ribe roda Telestes